

Géographie 

 Le Canada, un pays d'Amérique du Nord, localisé dans la partie septentrionale du continent.

Établissements humains 
 Canada, hameau près d'Appelscha, commune d'Ooststellingwerf, aux Pays-Bas.
 Canada, hameau près d'Elsloo, commune d'Ooststellingwerf, aux Pays-Bas.
 Canada, une zone non incorporée du Kansas, aux États-Unis.
 Cañada del Trigo, village espagnol.
 Little Canada, une ville du Minnesota, aux États-Unis.
 Little Canada, un hameau du Yorkshire du Sud, au Royaume-Uni.

Nature 
 Le glacier Canada, un glacier de l'Antarctique.
 Canada Park, un parc national en Cisjordanie.
 Canada Park, un parc du comté de Ventura en Californie, aux États-Unis.

Histoire 
Le terme « Canada » désignait initialement la seule région de Québec. Il désigne ensuite le bassin du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Le nom est finalement appliqué à l'ensemble du pays en 1867 par succession toponymique.

 Le Canada, région habitée par les Iroquoiens du Saint-Laurent, avant le  ;
 Le Canada, région de la Nouvelle-France, entre 1534 et 1763 ;
 Le Canada, région de l'Amérique du Nord britannique :
 Divisée en deux provinces en 1791 :
 La province du Bas-Canada
 La province du Haut-Canada
 Unies en une seule province en 1841, la province du Canada (ou Canada-Uni), et qui deviendra le Canada en 1867.

Expression 
L'expression « le reste du Canada », aussi dit par l'acronyme ROC (« Rest of Canada »), désigne l'ensemble des parties du Canada qui sont hors-Québec.

Agriculture 
Canada est le nom de deux variétés de pommes :
 la Reinette grise du Canada ;
 la Reinette blanche du Canada.

Navires de guerre 
Plusieurs navires ont porté le nom de .

Paquebots 
 SS Canada (1875 - 1908), paquebot de la Compagnie générale transatlantique, ex-Panama (1866 - 1875)
 SS Canada (1912 - 1952), paquebot de la Compagnie Cyprien Fabre. Transformé deux fois en navire hôpital lors des deux guerres mondiales. Vendu pour démolition en Angleterre en 1952.

Arts 
 Canada, le roman de Richard Ford.
 Ô Canada est l'hymne national du Canada.
 Boards of Canada est un duo écossais de musique électronique.
 Blame Canada est une chanson du film South Park, le film : Plus long, plus grand et pas coupé.
 Canada est un groupe français des années 1980-1990. Principalement connu pour le succès avec la chanson Mourir les sirènes.

Entreprises 
 La Société Radio-Canada (SRC) en français ou la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) en anglais, est une société d'État canadienne.
 Bell Canada Entreprises ou BCE (TSX : BCE, NYSE : BCE), est la principale compagnie de télécommunications du Canada.
 Air Canada (code AITA : AC ; code OACI : ACA) est la compagnie aérienne nationale du Canada.
 Statistique Canada (SC, ou statcan) est l'agence du gouvernement fédéral canadien qui a pour mandat de faire la collecte et la compilation de statistiques sur le Canada et les Canadiens.
 Le pavillon du Canada fait partie du parc à thème Epcot.

Presse 
 Le Canada était un quotidien montréalais qui a paru du  au .

Articles connexes 
 Cañada
 kannada, une des langues de l'Inde, langue dravidienne

Homonymie de bateaux
Homonymie de titre